Никита Крылов: 
 Крылов, Никита Андреевич (род. 1992) — украинский боец смешанного стиля.
 Крылов, Никита Иванович (1807—1879) — профессор Московского университета.
 Крылов, Никита Кондратьевич (1792 — до 1873 года) — пермский купец первой гильдии, коммерции советник.